Иммиг — немецкая фамилия. Известные носители:

 Иммиг, Франц (1918—1955) — немецкий футболист.
 Иммиг, Штефанус (род. 1956) — футболист ГДР.